Сайфиев — фамилия; имеет женскую форму Сайфиева.
 Сайфиев, Сироджиддин (1982—2019) — узбекский футболист.
 Сайфиев, Фаррух (род. 1991) — узбекский футболист. Полузащитник каршинского клуба «Насаф» и национальной сборной Узбекистана.